Mike Bibby (1978 -), un joueur de bastketball américain.
 Reginald Bibby (1943 -), un sociologue canadien.